Fuchshuber ist der Familienname folgender Personen:

 Annegert Fuchshuber (1940–1998), deutsche Illustratorin
 Erich J. Fuchshuber (1945–1990), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Fuchshub